Villey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Villey-le-Sec, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Villey-Saint-Étienne, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Villey-sur-Tille, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,